Ша́лва Гео́ргиевич Херхеули́дзе () (1908—1993) — грузинский актёр, Народный артист Грузинской ССР (1965).

Биография 
Родился 21 мая 1908 года. Юношеские годы провел в городе Хашури. Учился в гимназии. С 1925 участвовал в постановках публичных театров и театральной деятельности рабочих клубов при производстве. На профессиональную сцену вышел в 1933 году. С 1933 по 1940 гг. работал в Поти, Сигнахи, Зугдиди, Батуми, Государственном театре в Баку. С 1941 по 1980 гг. служил в Грузинском театре, в Государственном театре Гори. С 1981 года — в Тбилисском театре. Сыграл около 250 ролей

В кино дебютировал в 1955 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Екатерины Габашвили «Лурджа Магданы».
Известен по фильмам «Город просыпается рано» (1967), «Епископ на охоте» (1971), «Родник у дороги» (1974).

В 1965 удостоен звания Народного артиста Грузинской ССР.

Скончался 20 апреля 1993.

Фильмография 

 1955 — Лурджа Магданы — эпизод
 1961 — Добрые люди — эпизод
 1962 — Я, бабушка, Илико и Илларион — Амбако
 1969 — Город просыпается рано — Давид (главная роль), дублировал Степан Бубнов
 1969 — Бабушки и внучата — Тибо (роль дублирует Н.Граббе)
 1969 — Ну и молодёжь! — дядя Михо
 1971 — Епископ на охоте
 1971 — Давным-давно — епископ (дублировал Сергей Курилов)
 1973 — Мои каникулы (короткометражный) — Малакия, фотограф (главная роль)
 1974 — В тени родных деревьев (киноальманах), новелла «Родник у дороги» — Асико
 1974 — Колхидская баллада — князь
 1975 — Ау-у! (киноальманах) — участник септета
 1975 — Песня, или Как великий Луарсаб хор организовывал | 2
 1976 — Городок Анара — Тартароз Торушелидзе, знаменитый тамада, отец Варлама, (роль дублирует И.Рыжов)
 1976 — Просто Саша — Автандил Христофорович Мендадзе, главврач
 1977 — Мимино — персонаж индийского фильма «Разбитое сердце» (нет в титрах)
 1977 — Синема — Гога, князь, дядя Сосико Чолокашвили
 1980 — Тифлис — Париж и обратно — губернатор Дурмишхан
 1980 — Твой сын, Земля
 1981 — А ну-ка, дедушки! — Авсентий Абишария (главная роль)
 1981 — Распахните окна — Варден (дублировал Алексей Алексеев)
 1982 — Кузнец (короткометражный) — кузнец Кола (главная роль)
 1982 — Три оплеухи — Устабаши, старейшина мастеров-ремесленников
 1983 — Клятвенная запись — Элизбар Тактакишвили
 1984 — Нет худа без добра — эпизод
 1985 — Нейлоновая ёлка — пассажир
 1985 — Родник
 1986 — Робинзонада, или Мой английский дедушка — отец Анны и Нестора
 1987 — Бабушка для всех — дедушка участника танцевального ансамбля
 1987 — Хареба и Гоги — князь Карашвили
 1988 — Комментаий к прошению о помиловании — продавец цветов
 1988 — Преступление свершилось

Примечания

Ссылки 
 

Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР